Бискупцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Бискупцы — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Бискупцы — деревня в Лидском районе Гродненской области.